La  gare Saint-Lambert est une gare ferroviaire canadienne située dans la ville du même nom. Elle est desservie par plusieurs lignes de VIA Rail Canada en provenance de Montréal, une ligne d'Amtrak ainsi que la ligne de train de banlieue exo 3 d'exo.

Intermodalité 
Réseau de transport de Longueuil

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des gares d'Amtrak
 Transport ferroviaire au Canada

Liens externes 
 
 VIA Rail Canada – Gare Saint-Lambert
  Amtrak – St-Lambert, QC
 exo – Gare Saint-Lambert

Agglomération de Longueuil
Gare en Montérégie
Gare du train de banlieue de Montréal
Gare mise en service en 2000